Зной — сильный жар от раскаленного солнцем воздуха.

 «Зной» — советский художественный фильм режиссёра Ларисы Шепитько (1963).
 «Зной» — польский художественный фильм режиссёра Казимеж Кутца (1964).
 «Зной» — американский художественный фильм режиссёра Кита Пармера (2014).